Alberto Beneduce – dirigente pubblico, economista, politico e accademico italiano
 Alberto Beneduce – mafioso italiano
 Giuseppe Beneduce – avvocato e politico italiano